La population historique du Canada, 1867-présent.

 La population canadienne augmente d'une unité toutes les minutes et 16 secondes (2010). 

 La population canadienne augmente par 1,137 personnes chaque jour (2010).

 Cet accroissement se décompose ainsi:

•Une naissance toutes les minutes et 23 secondes, 
•Un décès toutes les deux minutes et 10 secondes, 
•Une hausse du solde migratoire international d'une personne toutes les minutes et 52 secondes.



Années 1860 
 1867 - 3,463,000
 1868 - 3,511,000
 1869 - 3,565,000

Années 1870 
 1870 - 3,625,000
 1871 - 3,689,000
 1872 - 3,755,000
 1873 - 3,826,000
 1874 - 3,895,000
 1875 - 3,954,000
 1876 - 4,009,000
 1877 - 4,064,000
 1878 - 4,121,000
 1879 - 4,186,000

Années 1880 
 1880 - 4,255,000
 1881 - 4,325,000
 1882 - 4,400,000
 1883 - 4,430,000
 1884 - 4,487,000
 1885 - 4,537,000
 1886 - 4,580,000
 1887 - 4,626,000
 1888 - 4,678,000
 1889 - 4,729,000

Années 1890 
 1890 - 4,779,000
 1891 - 4,831,000
 1892 - 4,883,000
 1893 - 4,931,000
 1894 - 4,979,000
 1895 - 5,026,000
 1896 - 5,074,000
 1897 - 5,122,000
 1898 - 5,175,000
 1899 - 5,235,000

Années 1900 
 1900 - 5,310,000
 1901 - 5,371,000
 1902 - 5,494,000
 1903 - 5,651,000
 1904 - 5,827,000
 1905 - 6,002,000
 1906 - 6,097,000
 1907 - 6,411,000
 1908 - 6,625,000
 1909 - 6,700,000

Années 1910 
 1910 - 6,988,000
 1911 - 7,207,000
 1912 - 7,389,000
 1913 - 7,632,000
 1914 - 7,879,000
 1915 - 7,981,000
 1916 - 8,001,000
 1917 - 8,060,000
 1918 - 8,148,000
 1919 - 8,311,000

Années 1920 
 1920 - 8,435,000
 1921 - 8,788,000
 1922 - 8,919,000
 1923 - 9,010,000
 1924 - 9,143,000
 1925 - 9,294,000
 1926 - 9,451,000
 1927 - 9,637,000
 1928 - 9,835,000
 1929 - 10,029,000

Années 1930 
 1930 - 10,208,000
 1931 - 10,377,000
 1932 - 10,510,000
 1933 - 10,633,000
 1934 - 10,741,000
 1935 - 10,845,000
 1936 - 10,950,000
 1937 - 11,045,000
 1938 - 11,152,000
 1939 - 11,267,000

Années 1940 
 1940 - 11,382,000
 1941 - 11,507,000
 1942 - 11,654,000
 1943 - 11,795,000
 1944 - 11,946,000
 1945 - 12,072,000
 1946 - 12,292,000
 1947 - 12,551,000
 1948 - 12,823,000
 1949 - 13,447,000

Années 1950 
 1950 - 13,712,000
 1951 - 14,009,000
 1952 - 14,459,000
 1953 - 14,845,000
 1954 - 15,287,000
 1955 - 15,698,000
 1956 - 16,081,000
 1957 - 16,610,000
 1958 - 17,080,000
 1959 - 17,483,000

Années 1960 
 1960 - 17,870,000
 1961 - 18,239,000
 1962 - 18,583,000
 1963 - 18,931,000
 1964 - 19,291,000
 1965 - 19,644,000
 1966 - 20,015,000
 1967 - 20,500,000
 1968 - 20,701,000
 1969 - 21,001,000

Années 1970 
 1970 - 21,297,000
 1971 - 21,963,000
 1972 - 22,219,000
 1973 - 22,494,000
 1974 - 22,809,000
 1975 - 23,143,000
 1976 - 23,449,000
 1977 - 23,727,000
 1978 - 23,964,000
 1979 - 24,203,000

Années 1980 
 1980 - 24,517,000
 1981 - 24,821,000
 1982 - 25,118,000
 1983 - 25,367,000
 1984 - 25,608,000
 1985 - 25,843,000
 1986 - 26,101,000
 1987 - 26,449,000
 1988 - 26,798,000
 1989 - 27,287,000

Années 1990 
 1990 - 27,701,000
 1991 - 28,030,000
 1992 - 28,377,000
 1993 - 28,682,000
 1994 - 28,997,000
 1995 - 29,303,000
 1996 - 29,611,000
 1997 - 29,908,000
 1998 - 30,158,000
 1999 - 30,404,000

Années 2000 
 2000 - 30,689,000
 2001 - 31,021,000
 2002 - 31,373,000
 2003 - 31,676,000
 2004 - 32,048,000
 2005 - 32,359,000
 2006 - 32,723,000
 2007 - 33,115,000
 2008 - 33,506,000
 2009 - 33,895,000

Années 2010 
 2010 - 34,290,000' (septembre)''
 2011 - 34,342,780
 2012 - 34,752,128
 2013 - 35,154,279
 2014 - 35,540,419
 2015 - 35,851,800
 2016 - 35,151,728
 2017 - 36,732,095 
 2018 - 37,074,562
 2019 - 37,411,047

Référence 
2. <https://www.worldometers.info/world-population/canada-population/ WORLDOMETHER CANADA

Démographie au Canada